ESR kan syfta på:

 ESR – en ideell förening för svenska radioamatörer, se Experimenterande Svenska Radioamatörer
 ESR – en parameter som beskriver kondensatorers prestanda med avseende på hur kortslutna, dvs lågimpediva, de kan bli, se Ekvivalent serieresistans
 ESR – en spektroskopiteknik, se Elektronspinnresonans
 ESR – en gjutmetod, se Electro Slag Remelting
 ESR – en kamerakonstruktion Enögd Spegelreflex, se Spegelreflexkamera
 Esr. – en skrift i Gamla Testamentet, se Esras bok
 esr – en välkänd förespråkare för öppen källkod, se Eric S. Raymond

Akronymer